Wiktor Moczulski – (1810-1871), rosyjski entomolog
 Wiktor Moczulski – (1900-1939), rotmistrz kawalerii Wojska Polskiego